Hrvatska:
 Topolje (Draž), naselje u općini Draž u Baranji;
 Topolje (Ivanić-Grad), naselje koje pripada Gradu Ivanić Gradu;
 Novo Topolje, naselje u općini Donji Andrijevci u  Brodsko-posavskoj županiji;
 Staro Topolje, naselje u općini Donji Andrijevci u  Brodsko-posavskoj županiji;
 dio naselje Bolman u Baranji;
 dio naselje Kovačić kod Knina, poznat po nalazima iz prethistorije;
 dio naselje Nard kod Valpova;
 vrh u Konavlima (841 m) istočno od Cavtata;
 predjel kod naselja Mahovo sjeverno od Siska;
 predjel blizu naselja Slana sjeverno od Gline;
 vodotok u Srijemu istočno od naselja Erdevika;
 vrh u Vukomeričkom gorju (216 m) južno od mjesta Kravarsko i južno od Zagreba;

Slovenija:
 naselje Topolje kod Škofje Loke u Sloveniji;

Srbija:
Topolje (Bačka), mjesto u Bačkoj (služb. Bačka Topola)

Kao opća imenica topolje označava topolovu šumu, topolovo drveće, topolik.

Napomena: Postoje brojni drugi toponimi od istog korijena: Topol, Topola, Topolac, Topolc, Topolca, Topole, Topolici, Topolik, Topoliki, Topolina, Topoline, Topolnica, Topolnjaci, Topolovac, Topolovci, Topolovec,  Topolovec Pisarovinski, Topolovica, Topoluša, Topoljak, ...